Донна де Варона (; род. 26 апреля 1947, Сан-Диего, Калифорния) — американская спортсменка, спортивная журналистка и функционер. За свою спортивную карьеру де Варона установила 18 мировых рекордов в плавании, дважды становилась олимпийской чемпионкой и 18 раз выигрывала чемпионаты США. По окончании активной спортивной карьеры работала ведущей, сценаристом и продюсером спортивных программ, удостоившись премий «Эмми» и «Грейси». Де Варона была одним из инициаторов создания и первым президентом Фонда женского спорта, членом Президентского совета по физкультуре и спорту, консультантом Сената США , активно способствовала принятию Конгрессом США в 1972 году Раздела IX в поправках к трудовому законодательству США, гарантирующего равноправие полов при трудоустройстве в сфере образования, а в 1978 году — Закона о любительском спорте. Донна де Варона — член Зала славы мирового плавания (с 1969 года) и Национального зала славы женщин (с 2003 года), лауреат Олимпийского ордена (2000).

Биография 
В возрасте 13 лет Донна де Варона приняла участие в Олимпийских играх 1960 года в Риме, став их самой молодой участницей; единственным видом, в котором она выступала, была эстафета 4×100 м вольным стилем, где Донна приняла участие в отборочном заплыве. В следующие четыре года она побила 8 мировых рекордов для 50-метровых бассейнов (в плавании на спине, баттерфляем и вольным стилем) и 10 рекордов США на короткой воде (некоторые из них по много раз); мировые рекорды в 25-метровых бассейнах не фиксировались с 1957 года, но результаты де Вароны на короткой воде были на тот момент также лучшими в мире. Её портреты в эти годы появлялись на обложках журналов Life, Time и Sports Illustrated, а в целом её фотографии публиковались чаще, чем у любой другой спортсменки. На внутренней арене де Варона завоевала 37 медалей национальных первенств США, в том числе 18 золотых. На Олимпийских играх 1964 года в Токио она завоевала две золотых медали — на дистанции 400 м комплексным плаванием и в эстафете 4×100 м вольным стилем, побив на этой дистанции со сборной США мировой рекорд.

Уже в 1965 году, в 17 лет, де Варона завершила выступления в бассейне и начала карьеру спортивного журналиста, ведя трансляции для ABC с мужского чемпионата США по плаванию. Она стала первой женщиной, которой было поручено вести спортивную программу на кабельном телевидении, и самым молодым спортивным комментатором. С 1968 по 1996 год она вела трансляции ABC с шести летних и трёх зимних Олимпийских игр, а в 1998 году участвовала в трансляциях с Олимпийских игр в Нагано на TNT. Ею также написано пособие по гидроаэробике.

Работу в спортивной журналистике де Варона, в 1968 году окончившая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности «политология», совмещала с активной общественной деятельностью. Она была в числе лидеров борьбы за равные права для женщин, став одной из основательниц и первым президентом Фонда женского спорта. Её усилия были в числе факторов, обеспечивших принятие в 1972 году Раздела IX в поправках к трудовому законодательству США, гарантирующего равноправие полов при трудоустройстве в сфере образования.

Де Варона была членом пяти составов Президентского совета по физкультуре и спорту, а также Совета по олимпийскому спорту при президенте Форде, консультативной комиссии по женским вопросам при президенте Картере и совета директоров Олимпийского фонда США. В 1999 году она возглавляла организационный комитет женского чемпионата мира по футболу, на то время ставшего самым успешным женским спортивным соревнованием в истории. С 1976 по 1978 год она состояла консультантом Сената, сыграв роль в принятии в 1978 году Закона о любительском спорте, а в 2002—2003 годах входила в комиссию по равным возможностям в спорте при министерстве образования США. В этой комиссии, созданной администрацией президента Дж. У. Буша для рассмотрения потенциальных отрицательных эффектов Раздела IX де Варона вместе с чемпионкой мира по футболу Джули Фауди, настаивавшие на продолжении его действия в полном объёме, оказались в меньшинстве, тогда как большинство её членов настаивали на ограничении действия этого закона. В итоге, однако, президент и министерство образования США приняли решение не вносить изменений в законодательство.

Признание заслуг 
Достижения Донны де Вароны в спорте, журналистике и общественной деятельности отмечены многочисленными наградами.  По итогам 1964 года — своего последнего полного года в плавании — она была названа самой выдающейся женщиной-спортсменкой США, лучшей американской пловчихой и женщиной года в Сан-Франциско, получила награды Национальной академии спорта и журнала Mademoiselle. В 1965 году Зал славы мирового плавания присвоил ей неофициальный титул «королевы плавания», а в 1969 году она вошла в списки спортсменов, увековеченных в этом зале славы. Журнал Sports Illustrated включил её в число ста величайших спортсменок XX века.

За часовую телевизионную передачу ABC «Хранители огня» (), посвящённую Олимпийским играм, де Варона, бывшая автором текста, ведущей и одним из продюсеров, была удостоена номинации на премию «Эмми», а в дальнейшем получила эту премию за сюжет об участнике летней Специальной Олимпиады 1991 года. Кроме того, два года подряд (в 2000 и 2001 годах) она удостаивалась премии «Грейси» за свою передачу «Донна де Варона о спорте» на радио Sporting News. В 2001 году де Варона стала лауреатом премии имени Эла Шонфилда за успехи в спортивной журналистике от Зала славы мирового плавания.

Другие награды Донны де Вароны включают Кифутовскую стипендию, полученную от Йельского университета в 1986 году; золотой медальон Зала славы мирового плавания в 1991 году, вручённый ей как образцу для подражания для новых поколений пловцов (она стала первой женщиной, удостоенной этой награды); Олимпийский орден, лауреатом которого де Варона стала в 2000 году; и премию NCAA имени Теодора Рузвельта. В 2003 году она стала членом Национального зала славы женщин.

Примечания

Ссылки 
 
 

Пловцы США
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы Панамериканских игр по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Спортивные журналисты США
Спортивные комментаторы
Общественные деятели США
Спортивные функционеры США
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Кавалеры Олимпийского ордена
Национальный зал славы женщин